El término Mansi puede referirse a:
Mansi, etnia de Janti-Mansi, en Rusia.
El idioma mansi, hablado por esta etnia.
Giovanni Domenico Mansi (1692 - 1769), eclesiástico e historiador italiano.